ASB Classic 2012 – tenisowy turniej WTA z cyklu ASB Classic rozgrywany w dniach 2–7 stycznia 2012 roku w Auckland na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 220 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2012 w tenisie ziemnym
2012
2012 w Nowej Zelandii